A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2019 foi disputada entre 18 de junho até 24 de novembro. Um total de 16 equipes competiram nesta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e os segundo colocados de cada um dos oito grupos avançaram as oitavas de final.

Calendário 
O calendário para cada fase é o seguinte:

Chaveamento 
O chaveamento para a fase final foi definido após o sorteio das quartas de final que foi realizado em 2 de julho de 2019 na sede da AFC em Kuala Lumpur na Malásia.

Oitavas de final 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental
|-

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

3–3 no placar agregado. Kashima Antlers venceu pela regra do gol fora de casa.

4–4 no placar agregado. Guangzhou Evergrande venceu na disputa por pênaltis.

2–2 no placar agregado. Shanghai SIPG venceu na disputa por pênaltis.

Urawa Red Diamonds venceu por 4–2 no placar agregado.

Al-Nassr venceu por 4–3 no placar agregado.

Al-Ittihad venceu por 6–4 no placar agregado.

Al-Sadd venceu por 4–2 no placar agregado.

Al-Hilal venceu por 4–3 no placar agregado.

Quartas de final 
Um sorteio foi realizado em 2 de julho de 2019 para definir as partidas desta fase. Para as quartas de final não existe a "proteção por país", ou seja, se houver duas equipes do mesmo país eles poderão se enfrentar nas quartas, independentemente do sorteio.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental
|-

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Sadd venceu por 4–3 no placar agregado.

3–3 no placar agregado. Urawa Red Diamonds venceu pela regra do gol fora de casa.

Al-Hilal venceu por 3–1 no placar agregado.

1–1 no placar agregado. Guangzhou Evergrande venceu pela regra do gol fora de casa.

Semifinal 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental
|-

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Al-Hilal venceu por 6–5 no placar agregado.

Urawa Red Diamonds venceu por 3–0 no placar agregado.

Final 
A partida de ida foi sediada pela equipe da Ásia Ocidental e a partida de volta na Ásia Oriental, invertido em relação a final da edição anterior do torneio.

|}

Partida de ida

Partida de volta

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2019
 Liga dos Campeões da AFC de 2019 – Rodadas de Qualificação
 Liga dos Campeões da AFC de 2019 – Fase de Grupos
 Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2019

Ligações externas 
 AFC Champions League 

2019 no futebol